Van den Heever ist der Familienname folgender Personen:

 Donovan van den Heever (* 1981), südafrikanischer Schachspieler
 Jennifer Van den Heever (* 1962), namibische Politikerin